Budai – figura di buddhismo, taoismo e shintoismo;
 László Budai (1928-1983) calciatore ungherese
 Stadio Budai II. Laszló – impianto sportivo di Budapest
 Budai Barátság SE – squadra di calcio ungherese
 Budai MSE – squadra di calcio ungherese
 Budai – comune di Taiwan
 Budăi – comune della Moldavia nel distretto di Taraclia
 Budăi – comune della Moldavia nel distretto di Telenești